Copa América – campionato sudamericano di calcio per nazionali
 Copa América – campionato sudamericano di beach soccer per nazionali
 Copa América – campionato sudamericano di calcio a 5 femminile per nazionali
 Copa América – campionato sudamericano di calcio a 5 maschile per nazionali

Pagine correlate 
 Coppa America